Название «Ораниенба́ум» может означать:

Германия 
 Ораниенбаум — район города Ораниенбаум-Вёрлиц в земле Саксония-Анхальт
 Ораниенбаум — дворцово-парковый ансамбль конца XVII века в городе Ораниенбаум-Вёрлиц

Россия 
 Ораниенбаум — название города Ломоносов с 1710 по 1948 год
 «Ораниенбаум» — дворцово-парковый ансамбль XVIII века, вокруг которого возник город Ораниенбаум (Ломоносов)
 «Ораниенбаум I» — основной пассажирский вокзал Ломоносова (1864)
 «Ораниенбаум II» — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в черте города Ломоносова
 Суда Балтийского флота Российской империи
 «Ораниенбаум» — парусная яхта (1740—1771)
 «Ораниенбаум» — трёхмачтовый люгер (1829—1848)
 «Ораниенбаум» — трёхмачтовый люгер (1849—1861)